Parlamentsvalget i Ungarn i 2002 førte til fremgang for landets to største partiene, MSzP og Fidesz. Sidstnævnte måtte alligevel opgive at beholde regeringsmagten til MSzP og SzDSz, som altså kom tilbage til magten.

Valgresultat 

* Et mandat vundet på fælles MSzP-SzDSz-liste i enmandskredsen Szombathley.

** MDF gik til valg på fælles liste med Fidesz i 2002.

Se også 
 Ungarns parlament

Litteratur 
 Sitter, Nick: "Ungarn – stabilisering gjennom konkurranse", i Elisabeth Bakke (red): Sentral-Europa og Baltikum etter 1989 (2. utg.), Samlaget, 2006, 280 s. ''.

Ungarn 2002
Ungarns politik